Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2014/15 steht für:

 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2014/15 (Frauen)
 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2014/15 (Männer)